Jake Robinson peut désigner :
 Jake Robinson, acteur notamment dans la série The Carrie Diaries ;
 Jake Robinson, cycliste néo-zélandais ;
  (né en 1986), footballeur anglais.

Voir aussi 
 Jack Robinson (né en 1938), auteur-compositeur et producteur de disque international

Notes et références